L200 ou L-200 peut faire référence à :
 Let L-200, un avion polyvalent tchèque ;
 Mitsubishi L200, un pick-up du constructeur japonais Mitsubishi Motors.